Achental steht für: 
 Achental (Bayern), die Region an der unteren Großache
 Achental (Tirol), die Region um den Achensee
 Achental, Katastralgemeinde und bis 1971 Gemeindename von Achenkirch, Tirol